Claude Binet peut désigner :
 Claude Binet, poète du  et premier biographe de Pierre de Ronsard ;
 Claude Binet (1911-1985), médecin homéopathe français.